Ге́рман Тито́в:
 Титов, Герман Михайлович (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Титов, Герман Петрович (род. 1972) — российский и украинский футболист.
 Титов, Герман Степанович (1935—2000) — советский космонавт, второй человек в космосе.